Der McBride-Gletscher ist ein 20 km langer Gletscher im Glacier-Bay-Nationalpark in Alaska.

Geografie 
Der Gletscher hat sein Nährgebiet an der Südflanke der Takhinsha Mountains in den Alsek Ranges. Von dort strömt der im Mittel einen Kilometer breite Gletscher in überwiegend südsüdwestlicher Richtung und endet an einer östlichen Seitenbucht des Muir Inlet, einem Fjord der Glacier Bay.

Gletscherentwicklung 
Der McBride-Gletscher zog sich im Laufe des 20. Jahrhunderts stetig zurück. Bis Anfang der 1960er Jahre bildete der McBride-Gletscher noch einen Tributärgletscher des Muir-Gletschers. Die Eisfront reicht im Mittel 60 m über sowie 80 m unter die Wasserlinie. Die Eisgeschwindigkeit wird auf 1000 Meter pro Jahr geschätzt. Die jährliche Rückzugsrate des Gletschers betrug Anfang der 2000er Jahre 100 m.

Namensgebung 
Der Gletscher wurde von Harry Fielding Reid nach H. McBride, einem Teilnehmer seiner Exkursion im Jahr 1890 zur Glacier Bay, benannt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Hoonah-Angoon Census Area
Gletscher in der Eliaskette
GMcBride-Gletscher